Laura Angel (nascida em 16 de outubro de 1974) é uma atriz pornográfica tcheca. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1998, aos 24 anos de idade.

Prêmios e indicações
 2000 Hot D'Or Award - venceu – Best European Actress
 2000 FICEB Ninfa Award - venceu – Best Actress (Alexia and CIA - International Film Grup)
 2001 FICEB Ninfa Award - venceu – Best Lesbian Scene (LA PROVOCACIÓN) com Mercedes e Gili Sky
 2001 FICEB Ninfa Award - indicada - Best Actress (Onora il padre)
 2002 FICEB Ninfa Award - venceu – Best Actress (Angelmania - Interselección)
 2002 FICEB Ninfa Award - indicada - Best Director (Angelmanía - Interselección)
 2003 Venus Award - venceu – Best New Starlet (Europe)

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Praga